Pedro Rodríguez – meksykański kierowca wyścigowy.
 Pedro Rodríguez – piłkarz urugwajski.
 Pedro Rodríguez – teolog.
 Pedro Rodríguez – kardynał.
 Pedro Rodríguez – ekwadorski kolarz.
 Pedro Rodríguez Ledesma – piłkarz hiszpański.